This Is My Life (álbum) - de Carly Simon
This Is My Life (canção de Anna Bergendahl)
This Is My Life (canção de Edward Maya)
This Is My Life (filme de 1992)

Desambiguação
Desambiguações de artes